Big Bend peut désigner :
 Big Bend, une localité du comté de Butte, en Californie ;
 Big Bend, une localité du comté de Placer, en Californie ;
 Big Bend, une localité du comté de Shasta, en Californie ;
 Barrage de Big Bend, un barrage situé au Dakota du Sud ;
 Big Bend, une ville du Swaziland ;
 Parc national de Big Bend, un parc national situé au Texas ;
 Parc d'État de Big Bend Ranch, une aire protégée située au Texas ;
Le Museum of the Big Bend à Alpine au Texas.